L'edizione 1949-50 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del FK Austria Wien. Per allargare il proprio giro d’affari, la lega viennese si ampliò a Lega statale, inglobando tre squadre dal resto del paese.

Capocannoniere del torneo fu Karl Decker del First Vienna FC con 23 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 FK Austria Wien Campione d'Austria 1949-50.
 SV Gloggnitz, SK Slovan e SC Rapid Oberlaa retrocesse.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
Fußball-Bundesliga (Austria)